Bolzan, Bolzán puede hacer referencia a:

 Adaílton Martins Bolzan (* 1977, Santiago), futbolista brasileño.
 Marcos Bolzán (* 1981), futbolista argentino
 Danilo Rubén Bolzán, aviador militar argentino.